Neber ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Neber (1883–1960), deutscher Chemiker
 Jakob Neber (1891–1968), deutscher Politiker